Trois-Rivières es el nombre de diversos lugares:

Trois-Rivières es una ciudad situada junto al río San Lorenzo en la desembocadura del río San Mauricio en el centro de Quebec, Canadá.
Trois-Rivières es una comuna de Francia, del distrito de Basse-Terre en el departamento de Guadalupe (en francés Guadeloupe), de la región de Guadalupe.